hrabstwo Ripley (ang. Ripley County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Ripley (ang. Ripley County) w USA, w stanie Missouri